Il termine Ghetti ha diversi significati:
 Ghetti – nome di luogo, plurale di Ghetto;
Ghetti – famiglia di scultori e architetti attivi a Napoli tra il 1671 e il 1771, gli esponenti di spicco sono Bartolomeo Ghetti (Carrara, XVII secolo – Napoli, 1708 ca.), Pietro Ghetti (scultore) (Carrara, XVII secolo - Napoli, 1726 ca.) e successivamente da Andrea Ghetti, Giovan Francesco Ghetti, Nicola Ghetti e Corinto Ghetti (scultore e architetto), tutti figli di Bartolomeo. 
 mons. Andrea Ghetti detto Baden – presbitero, antifascista ed assistente Scout milanese, membro delle Aquile randagie.
Augusto Ghetti – ingegnere veneziano.
 Bartolomeo Ghetti  – Pittore toscano morto nel 1536, attivo sia in Toscana che per Francesco I di Francia.
Villa Montalban Ghetti – architettura di Collalbrigo (Tv).